Формула-1 1956 року — 7-й сезон Чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, який проводиться під егідою FIA. Сезон 1956 року був найдовшим в історії перегонів Формули-1 і складається з 8 етапу. Розпочався 22 січня в Аргентини та закінчився 2 вересня в Італії.

Передісторія

Календар сезону 
У 1956 році проведено 8 Гран-прі.

Команди та пілоти  
Наступні команди та пілоти, які мають контракт на участь у Чемпіонаті світу ФІА 1956 року.

Чемпіонат

Гран-Прі Аргентини 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Аргентини 1956

Гран-Прі Монако 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Монако 1956

Індіанаполіс

Гран-Прі Бельгії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Бельгії 1956

Гран-Прі Франції 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Франції 1956

Гран-Прі Великої Британії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 1956

Гран-Прі Німеччини 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Німеччини 1956

Гран Прі Італії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Італії 1956

Результати та положення в заліках

Гран-прі

Пілоти

Примітки

Джерела 

Спортивні події 1956
Сезони Формули-1